Roderic steht für:
 Roderic (Comic),  frankobelgische Comicserie
 Roderic (dt. Roderich), König der Westgoten
 Roderic, eine der Namensformen des Vornamens Roderich, Namensträger siehe dort